est la formule brute de plusieurs isomères.

 lupane, numéro CAS 
 hopane, numéro CAS 
 oléanane, numéro CAS